Il nome Urbicaria può riferirsi:

Alla regione della Dioecesis Italiciana creata da Giustiniano: Urbicaria (regio)
All'eparchia bizantina in italia: Urbicaria (eparchia)